Barbara Gjerluff Nyholm (født 1992 eller 1993) er en dansk radiovært og tilrettelægger. Hun er datter af sangeren Elisabeth Gjerluff Nielsen (1957-2022) og musikeren Kristoffer Nyholm (1951-) og søster til tv-værten Rosa Gjerluff Nyholm (1989-), der bl.a. er kendt fra ‘’Lille Nørd’’, ‘’Rosa fra Rouladegade’’ og ‘’Byttebiksen’’.

Referencer